Prestrud steht für:

 Kristian Prestrud (1881–1927), norwegische Polarforscher

…und folgende nach ihm benannten geografischen Objekte in Antarktika:
 Prestrud Bank, unterseeische Bank vor der Küste der Edward-VII-Halbinsel
 Prestrud Inlet, Bucht an der Küste der Edward-VII-Halbinsel
 Mount Prestrud, Berg im Königin-Maud-Gebirge